Diodoto I di Battria
Diodoto II di Battria
Diodoto Trifone, sovrano seleucide
Diodoto, filosofo stoico